Rb o RB puede referirse a:

Símbolo químico del rubidio.
Símbolo usado en medicina para proteína del retinoblastoma.
Renta básica universal, abreviado a veces como RB.
Regionalbahn, un servicio de ferrocarril regional de Alemania y otros países de habla alemana.
Reflec beat, serie de videojuegos de género musical creados por Bemani.